Хе́йкки Па́ртанен (; 29 января 1942, Хельсинки, Финляндия — 26 ноября 1990, Хельсинки, Финляндия) — финский кинорежиссёр, сценарист, художник-мультипликатор; награждён премией Юсси (1984).

Биография 
Родился 29 января 1942 года в Хельсинки, в Финляндии.

В 1967—1968 годах выпустил серию анимационных фильмов «Käytöskukka» для детей.

В 1977 году с фильмом  участвовал в X Московском кинофестивале.

В 1984 году за фильм «Пессия и Иллюзия» был награждён премией Юсси.

Скончался 26 ноября 1990 года в Хельсинки.

Фильмография 
 Kukunor 1988
 Uuno Turhapuro muuttaa maalle 1986
 Fustatin lapsia 1985
 Nasser-järven kalastajia 1985
 Hinku ja Vinku — Aavikon mörkö 1984
 Jänis istuu maassa 1984
 Uuno Turhapuro armeijan leivissä 1984
 Pessi ja Illusia 1984
 Lisää piirrettyä elokuvaa — suomalaisen animaation vaiheet 1940—1966 1982
 Pepi egyptiläinen 1982
 Ramses ja unet 1982
 Elämän hengitys 1981
 Lapsuuteni Niili 1981
 Rokki Diggari 1981
 Viisauden alku 1981
 Enuma Elish — När det inte fanns någon himmel 1979
 Natalia 1979 Mixaus (Cinemix Oy)
 Primus Motor 1979
 Puntit tasan 1979
 Kolmetoista päivää elämästä 1978
 Antti Puuhaara 1976
 Jänis ja vuohi 1975
 Jänis ja vuohi 1975
 Kohtauspaikkana messukeskus 1975
 Nenäperunan kevät 1975
 Työväen urheilu 1974 1975
 Asiantuntija 1974
 Isännäksi omaan taloon 1974
 Koiran ja suden ystävyys 1974
 Onnibussisarja: Satama 1974
 Onnibussisarja: Termiitti 1974
 Kettu ja karhu 1973
 Satuja vallasta. Osa 1. Pikku Piru 1973
 Satuja vallasta. Osa 10. Juhlat 1973
 Satuja vallasta. Osa 11. Kynä, vasara ja lantti 1973
 Satuja vallasta. Osa 12. Hajuvesisika 1973
 Satuja vallasta. Osa 13. Haiseva silli 1973
 Satuja vallasta. Osa 2. Leipuri 1973
 Satuja vallasta. Osa 3. Sininen mies 1973
 Satuja vallasta. Osa 4. Lohikäärme 1973
 Satuja vallasta. Osa 5. Bon ja Ron 1973
 Satuja vallasta. Osa 6. Pekka Perhonen 1973
 Satuja vallasta. Osa 7. Aasi 1973
 Satuja vallasta. Osa 8. Pieni punainen panssarivaunu 1973
 Satuja vallasta. Osa 9. Metsästäjä 1973
 Käytöskukka. 10, Kiire 1968
 Käytöskukka. 11, Apua 1968
 Käytöskukka. 12, Ystävyys 1968
 Käytöskukka. 9, Murjotus 1968
 Punahilkka 1968
 Käytöskukka. 1, Ylpeys 1967
 Käytöskukka. 13, Persoonallisuus 1967
 Käytöskukka. 2, Rohkeus 1967
 Käytöskukka. 3, Huomaavaisuus 1967
 Käytöskukka. 4, Ahneus 1967
 Käytöskukka. 5, Laiskuus 1967
 Käytöskukka. 6, Kateus 1967
 Käytöskukka. 7, Sinisilmäisyys 1967
 Käytöskukka. 8, Turhamaisuus 1967
 Lauantai 1967
 Tänään Tampereella 1966
 Onnenpeli 1965
 Mustalaislähetys 1962
 Tie pimeään 1962

Примечания

Ссылки 

 
 Хейкки Партанен 

Лауреаты премии «Юсси»
Лауреаты Государственной премии Финляндии в области детской культуры